Kayes puede hacer referencia a:

 Kayes, ciudad del Congo.
 Kayes, ciudad de Malí.
 Kayes, región adeministrativa de Malí.